Цаки́рис () — греческая фамилия. Известные носители:

 Цакирис, Афанасиос (род. 1965) — греческий биатлонист.
 Цакирис, Иоанн (в монашестве Иоаким; 1934—2003) — греческий митрополит.